Калья́о ( ) — специальный автономный регион и порт в Перу, на побережье Тихого океана, в 10 км к западу от центра столицы Перу — города Лима, чуть южнее устья реки Римак. Включает единственную провинцию — Конституциональную провинцию Кальяо, которая в свою очередь включает 8 районов. Самая маленькая административная единица первого уровня в Перу. В некоторых дореволюционных русскоязычных энциклопедиях описывается как Калльяо, Каллао де Лима и Каллао.

В городе находится крупнейший порт Перу, а также главный аэропорт страны. По данным переписи 2017 года в регионе проживает 994 494 человека. Площадь — 146,98 км². Со всех сторон окружён автономной провинцией Лима региона Лима и побережьем Тихого океана. Основная часть населения проживает на юге этого региона, в районе порта и полуострова Ла-Пунта. Рельеф равнинный, на севере холмистый (до 520 метров). В состав региона входит один из крупнейших островов Перу — Сан-Лоренсо, включённый в состав отдельного района без населения. Остров Сан-Лоренсо и мыс Ла-Пунта образуют полуоткрытую бухту, что повлияло на решение основать порт именно в этом месте, так как перуанское побережье отличается почти полным отсутствием гаваней, заливов и бухт.

Основан испанскими колонистами в 1537 году (через два года после Лимы), и вскоре стал одним из основных европейских портов испанской торговли на Тихом океане. На начало XX века порт имел паровые краны для погрузки и разгрузки судов и вёл активную торговлю гуано, сахаром и шерстью. Здесь же располагались газовые, сахарные и машиностроительные заводы.

Во время цунами 1746 года порт Кальяо был практически полностью разрушен стихией.

Население 
Кальяо входит в состав столичной агломерации. Здесь на 2017 год насчитывалось около 1 млн человек, причем численность постоянно увеличивается. Плотность населения — 6816 чел/км², в северном районе Вентанилья — 3993 чел/км². Преобладают женщины: 51,15 %. Доля детей до 14 лет — 24,5 %. Уровень грамотности — 92,9 %. В национальном составе преобладают метисы (73,9 %), кечуа — 10,6 %. Среди верующих больше католиков (76 %).

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кальяо .

 

 
Регионы Перу